Canhoto — o uso preferencial do lado esquerdo do corpo
Canhoto (violonista) — violonista brasileiro (Américo Jacomino)
Canhoto da Paraíba — violonista brasileiro
Cachimbo — também chamado "canhoto" em Cabo Verde e na Guiné-Bissau

Desambiguação